Mezgraja je lahko:
 Mezgraja, Babušnica (Srbija)
 Mezgraja, Niš (Srbija)
 Mezgraja, Ugljevik (Bosna in Hercegovina)